Attacco – in guerra, manovra di aggressione e/o avanzata, in opposizione alla difesa ed alla ritirata
 Attacco – negli scacchi, apertura di carattere offensivo o manovra con cui si cerca di ottenere una posizione vincente
 Attacco sillabico – in fonologia, parte di una sillaba che precede il nucleo
 Attacco (o raccordo) – tecnica cinematografica
 Attacco a tre punti – in meccanica applicata, congegno usato su un trattore agricolo per l'aggancio e l'utilizzo di attrezzi e/o macchine operatrici
Attacco – componente degli sci

Altri progetti